Апостолос «Аполло» Папатанасио (, родился 15 марта 1969) — шведский музыкант греческого происхождения, вокалист хеви-метал-группы Firewind.

Дискография

Majestic 
 2000: Trinity Overture

Time Requiem 
 2002: Time Requiem
 2003: Unleashed in Japan
 2004: The Inner Circle of Reality

Meduza 
 2002: Now and Forever
 2004: Upon the World

Sandalinas 
 2005: Living on the Edge

Evil Masquerade 
 2006: Third Act
 2009: Fade to Black

Firewind 
 2006: Allegiance
 2008: The Premonition
 2010: Days of Defiance
 2012: Few Against Many

Bassinvaders 
 2008: Hellbassbeaters

Spiritual Beggars 
 2010: Return to Zero

Прочее 
 1997: Faith Taboo - Psychopath
 2005: Виталий Куприй - Revenge

Ссылки 
 Официальный сайт Firewind
 Официальный сайт Evil Masquerade

Певцы и певицы Греции
Певцы и певицы Швеции
Рок-музыканты Швеции
Рок-музыканты Греции